A Maróczy-felállás vagy Maróczy-szerkezet egy gyalogstruktúra a sakkban, amelyet Maróczy Géza magyar nagymesterről neveztek el, és amelyet elsősorban (de nem kizárólag) a szicíliai védelem ellen szoktak alkalmazni.

A c4-en és e4-en álló gyalogok jellemzik, miután világos d-gyalogját lecserélte sötét c-gyalogjáért. Világos azt használja ki, hogy eggyel több gyalogja van, mint sötétnek, amely ellenőrizheti a fontos centrális d5-mezőt, és így sötétnek gyakran d6-ot kell játszania ahelyett, hogy a d-gyalogot d5-re húzná.

Az első parti, amelyet a formáció elméleti kiindulópontjának tekintenek, a Rudolf Swiderski-Maróczy Géza játszma 1904-ben (Monte Carlo). Ironikus módon ebben a partiban Maróczy a később róla elnevezett felállás ellen játszott – és nyert is ellene –, de a formáció annyira megtetszett neki, hogy később világossal is gyakran elővette.

Sötét gyakran alkalmazza a Maróczy-felállás ellen a sündisznó vagy a sárkány formációt, illetve fordítva, a sárkányváltozat ellen igen hatásos fegyver a Maróczy-felállás.

Sakkmegnyitások